Europese weg 7
Wandelroute E7